A Timothy iskolába jár (eredeti cím: Timothy Goes to School) 2000-től 2001-ig futott kanadai televíziós rajzfilmsorozat, amely Rosemary Wells könyve alapján készült. Kanadában a PBS Kids és a Qubo 2000. szeptember 30-tól, 2001. december 28-ig adta le. Magyarországon az 1. szinkront első két évadot 2002 és 2005 között a Duna Televízió adta le, a második szinkront, pedig a Cinetel Kft. forgalmazásával 2014-ben az M2-n vetítették le.

Ismertető 
A Timothy iskolába jár című animációs mesesorozat főhőse egy kíváncsi mosómaci-fiú, Timothy, aki végre iskoláskorú lett. Timothy nagyon izgatott az iskola miatt, ám hamarosan sok új barátra tesz szert. A tanító néni, Mrs. Jenkins igyekszik megfegyelmezni és csak a jóra tanítani a kis nebulókat.

Szereplők

Epizódok

Források

További információk 
 
 
 Timothy iskolába jár a TV Tropes oldalon 

2000-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Kanadai rajzfilmsorozatok
Televíziós oktató sorozatok
Cinetel-filmek
2001-ben befejezett kanadai televíziós sorozatok